Niels Andersen kan henvise til flere personer:

Politikere 
 Niels Andersen (politiker, 1806-1876) – gårdejer, medlem af Landstinget for Venstre
 Niels Andersen (politiker, 1815-1867) – gårdmand, medlem af Folketinget for Venstre
 Niels Andersen (politiker, 1826-1907) – gårdfæster, medlem af Folketinget for Venstre, senere Højre
 Niels Andersen (entreprenør) (1835-1911) – medlem af Folketinget for Højre og første formand for Dansk
 Niels Andersen (1849-1919) – dansk embedsmand, historisk forfatter og lagtingsmand på Færøerne
 Niels Andersen (politiker, født 1917) (1917-1977) - medlem af Folketinget for Retsforbundet
 Niels Andersen (konservativ politiker) – konservativ medlem af Folketinget

Andre personer 
 Niels Andersen Friis (død 1557) – magister og lensmand
 Niels Andersen (skuespiller) (født 1942) – skuespiller og medstifter af Holberg Teatret i Kalundborg
 Niels Andersen (teaterleder) (født 1949) – leder af teatret Svalegangen i Århus
 Niels Andersen (skytte) (1867-1930) – dansk skytte